peut faire référence à :
 In Old Kentucky, film sorti en 1909
 In Old Kentucky (Titre français : Lis sauvage), film muet américain réalisé par Marshall Neilan, sorti en 1919
 In Old Kentucky, film sorti en 1927
 In Old Kentucky, film sorti en 1935